Seara se poate referi la
 Seara, Santa Catarina, localitate din Brazilia
 Seara, ziar publicat între 1910 și 1916